Кубок Азии 1968 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это четвертый по счету Кубок Азии. Финальный этап проходил в Иране с 10 мая по 19 мая 1968 года. Выиграв все свои матчи, Кубок завоевала сборная хозяев турнира.

Отборочный раунд

Группа 1 
Матчи проводились в Бирме.

12 ноября, 1967

13 ноября, 1967

15 ноября, 1967

16 ноября, 1967

18 ноября, 1967

19 ноября, 1967

Группа 2 
Матчи проводились в Гонконге.

22 марта, 1967

24 марта, 1967

26 марта, 1967

29 марта, 1967

31 марта, 1967

2 апреля, 1967

Группа 3 
Матчи проводились на Тайване.

27 июля, 1967

1 августа, 1967

3 августа, 1967

5 августа, 1967

7 августа, 1967

Квалификация 
Таким образом на турнир квалифицировалось 5 команд:

  Иран — автоматически, как страна-организатор
  Израиль — автоматически, как действующий чемпион
  Бирма — победитель 1-й отборочной группы
  Гонконг — победитель 2-й отборочной группы
  Тайвань — победитель 3-й отборочной группы

Финальный турнир 
Турнир проходил в Иране.

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1968 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 1968 году
Спорт в Иране в 1968 году
Май 1968 года
Международные соревнования по футболу в Иране
Международные спортивные соревнования в Тегеране